Dipna Lim Prasad – ostacolista e velocista singaporiana
 Diwakar Prasad – pugile indiano
 Garish Prasad – calciatore figiano
 Girija Prasad Koirala – politico nepalese
 Khadga Prasad Sharma Oli – politico nepalese
 Matrika Prasad Koirala – politico nepalese
 Rajendra Prasad – politico indiano
 Rama Prasad – paṇḍit indiano